|}

Die Bahnstrecke Kuytun–Beitun (auch: Kuibei-Bahn) ist eine Eisenbahnstrecke im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Kuytun mit den Städten Beitun und Altay.

In Kuytun zweigt die Bahnstrecke von der Xinjiang-Nordbahn ab. Eine Zweigstrecke geht ab Karamay nach Kacheng. Weitere Zwischenhalte sind in Baijiantan, Burultokay und schließlich in Beitun. In Altay schließt sich die Bahnstrecke Altay–Koktokay–Zhundong in Richtung Zhundong und Ürümqi an, wo sich wieder die Xinjiang-Nordbahn anschließt, sodass es eine Ringstrecke ist.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Sie ist 535 Kilometer lang. Der Abzweig nach Kacheng hat für sich eine Länge von 270 Kilometern. Die Strecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Die Strecke bis Beitun wurde im Jahr 2009 eröffnet. Für den Personenfernverkehr eröffnete die Strecke erst 2011. Der Lückenschluss nach Altay besteht seit 2016.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Xinjiang)